Sant Jaume (dt.: St. Jakobus) ist ein Namensbestandteil folgender spanischer Orte:

 Sant Jaume (Alaior), Ortsteil von Alaior, Menorca, Spanien
 Sant Jaume d’Enveja, Comarca Montsià, Katalonien, Spanien
 Sant Jaume de Llierca, Provinz Girona, Katalonien, Spanien
 Sant Jaume de Frontanyà, Provinz Barcelona, Katalonien, Spanien

folgender Kirchen:
 Sant Jaume (Sant Jaume de Frontanyà) Provinz Barcelona, Katalonien
 Sant Jaume (Alcúdia), Mallorca
 Sant Jaume de Ransoll, Fürstentum Andorra